Metagítnia (en grec antic μεταγείτνια) era un festival celebrat a la demos àtica de Melite, en honor de l'Apol·lo Metagitni, durant el mes de Metagitnion.

Les principals solemnitats desenvolupades durant el festival, consistien en l'ofrena de sacrificis al deu; en conjunt el festival es creu que commemorava l'emigració dels habitants de la ciutat de Melite al demos de Diomis. Sembla probable que la institució d'aquest festival estigui relacionada amb l'expansió del culte a Apol·lo entre totes les classes socials, que va impulsar Epimènides de Creta. L'emigració dels antics grecs s'explica per la història de l'heroi Ió, fill d'Apol·lo i Creüsa, sacerdot a Delfos, que va arribar a l'Àtica i va ser després rei d'Atenes.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia